Смит, Тревор:* Смит, Тревор (1936—2003) — английский футболист.
 Смит, Тревор (род. 1949) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1976 года.
 Смит, Тревор (род. 1985) — канадский хоккеист с шайбой.